

Biografia 
È conosciuto per aver diretto Heavy Petting, co-direttore del film horror Deadgirl e ha diretto la parte "D" del film The ABCs of Death. Ha diretto una parte del film V/H/S: Viral.

Filmografia

Attore 
Ellie Parker, regia di Scott Coffey (2005)
Lui, lei e Babydog (Heavy Petting) (2007)
Deadgirl, con la collaborazione Gadi Harel (2008)

Regista 
 It's Better to Be Wanted for Murder Than Not to Be Wanted at All (2003)
 Lui, lei e Babydog (Heavy Petting) (2007)
 Deadgirl, con la collaborazione di Gadi Harel (2008)
 Lotta fra cani (D is for Dogfight), episodio del film The ABCs of Death (2012)
 Vicious Circles, episodio del film V/H/S: Viral (2014)
 Totem (2017)
 Faceless (2021)

Scenografo 
It's Better to Be Wanted for Murder Than Not to Be Wanted at All (2003)
Lui, lei e Babydog (Heavy Petting) (2007)
Deadgirl, con la collaborazione Gadi Harel (2008)
The ABCs of Death, con la collaborazione di più registi (2012)
V/H/S: Viral, con la collaborazione di più registi (2014)

Collegamenti esterni